КГМУ — аббревиатура, которая может означать:

 Казанский государственный медицинский университет — высшее учебное заведение в Казани
 Карагандинский государственный медицинский университет — высшее учебное заведение в Караганде
 Кировский государственный медицинский университет — высшее учебное заведение в Кирове
 Красноярский государственный медицинский университет — высшее учебное заведение в Красноярске (ранее КГМА)
 Крымский государственный медицинский университет им. С. И. Георгиевского — высшее учебное заведение в Крыму (1998—2015); в 2015 году университет был реорганизован в Медицинскую академию им. С. И. Георгиевского в составе Крымского федерального университета
 Кубанский государственный медицинский университет — высшее учебное заведение в Краснодарском крае
 Курский государственный медицинский университет — высшее учебное заведение в Курске